Sint-Sebastiaansgilde (Brugge)
 Sint-Sebastiaansgilde (Den Haag)
 Handbooghof, Leuven
 Sint-Sebastiaansgilde (Westerlo)
 Sint-Sebastiaansgilde (Zaffelare)
 Sint-Sebastiaansgilde (Zottegem)